Maximiliaan Jacob de Man (1765-1838)
Maximiliaan Jacob de Man (1788-1854)